Константин Константинович Кру́пников (21 января 1922, Воронеж — 28 января 2006, Снежинск) — инженер-механик, участник разработки первой советской атомной бомбы.

Биография 
Выпускник Воронежской средней школы № 59.

В июле 1945 года  окончил МВТУ (во время войны одновременно с учёбой работал на оборонном заводе в Ижевске, преддипломную практику проходил на Челябинском танковом заводе). В 1945—1947 годах — младший научный сотрудник Института машиноведения АН СССР (лаборатория трения).

С июля 1947 года работал в лаборатории КБ-11 (Саров). Участвовал в разработке электроконтактной методики исследования плотностей и максимальных давлений в центральной части атомной бомбы.

С апреля 1955 года (с момента создания нового ядерного центра) и до конца своих дней работал в НИИ-1011 (ныне РФЯЦ — ВНИИТФ имени академика Е. И. Забабахина, Снежинск): заместитель начальника газодинамического сектора, с 1960 года — начальник отдела, с 1990 года — ведущий научный сотрудник.

Кандидат физико-математических наук (1961). Старший научный сотрудник (1962). Специалист в области физики трения, газодинамики, физики горения и взрыва, физики ударных волн.

Член ВКП(б) с мая 1945 года по 1991 год.

Жена — Валентина Петровна.

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1949) — за разработку методики исследования плотности и максимальных давлений в центральной части атомной бомбы
 Сталинская премия второй степени (1953) — а разработку кинематики и динамики обжатия взрывом применительно к изделиям РДС-6с и РДС-5
 Ленинская премия (1964) 
 Орден Ленина (1949)
 Орден Почёта (1999)
 знак «Ветеран атомной энергетики и промышленности» (1998)
 Изобретатель СССР.
 Почётный гражданин города Снежинска (14.12.1999).

Из библиографии 
 Экстремальные состояния вещества / К. К. Крупников. — Снежинск : Изд-во РФЯЦ-ВНИИТФ, 2022. — 214 с. : ил., портр., табл.; 25 см; ISBN 978-5-6047962-0-7 : 100 экз.

Источники и ссылки 
 Лебедев Л. Л. Крупников Константин Константинович // На орбитах памяти: об основателях и созидателях уральского ядерного центра. — 2009. — С. 375—378. 
 Почётные граждане города Снежинска // Снежинск
 http://www.vniitf.ru/en/ob-institute/personalii/348-2009-07-14-03-28-59
 Энциклопедия Урала
 На орбитах памяти // biblioatom.ru
 60 лет Институту физики взрыва РФЯЦ-ВНИИЭФ (тем. выпуск) // Атом (науч.-поп. журнал) № 2 (55) 2012 г.
 

Участники советского атомного проекта
Выпускники МГТУ
Члены КПСС
Почётные граждане Снежинска